Институт народного хозяйства
 Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН